I25 eller I 25 eller I-25 kan syfta på:

I 25 – en beteckning på Södra skånska infanteriregementet åren 1816–1927.
I-25 – en förkortning av Interstate 25, en interstate highway i USA.